Megalodontoidea een superfamilie van weekdieren
 Megalodontesoidea een superfamilie van bladwespen
En:
 Megalodontidae een familie van weekdieren
 Megalodontesidae een familie van bladwespen